У Галицькому районі Івано-Франківської області на обліку перебуває 58 пам'яток архітектури.

Посилання
реєстри пам'яток Івано-Франківської області

Галицький район
Галицького району